Хохберг, фон — германская аристократическая династия.
 Хохберг, Болько III фон (1936—2022) — германский бизнесмен.
 Хохберг, Ганс Генрих XV фон (1861—1938) — германский и польский землевладелец и промышленник, государственный, общественный и политический деятель, военный, дипломат и спортсмен, меценат и филантроп.

См. также